Das Dameneinzel der Australian Championships 1948 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Marie Toomey mit 6:3 und 6:1 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937, 1940, 1946 und 1947 der fünfte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1948